Piękność dnia – powieść Josepha Kessela 
 Piękność dnia – film z 1967 w reżyserii Luisa Buñuela, ekranizacja powieści